Jméno a příjmení Krisztián Németh náleží těmto lidem:

 Krisztián Németh (1975) – slovenský fotbalista a reprezentant
 Krisztián Németh (1989) – maďarský fotbalista a reprezentant